Jeffers ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Jeffers, Pseudonym des deutschen Schriftstellers Hans-Peter Weissfeld (* 1917)
 Dwight Smithson Jeffers (1883–1980), US-amerikanischer Forstwissenschaftler
 Francis Jeffers (* 1981), englischer Fußballspieler
 Jack Jeffers (* 1928), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Lamar Jeffers (1888–1983), US-amerikanischer Politiker
 Maurice Jeffers (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler
 Robinson Jeffers (1887–1962), US-amerikanischer Dichter
 Sleepy Jeffers (1922–1992), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker
 Susan Jeffers (1938–2012), US-amerikanische Autorin von Ratgeberbüchern

Jeffers ist:
 ein Ort in Minnesota, siehe Jeffers (Minnesota)
 (1934) Jeffers, Asteroid des Hauptgürtels